Henri Cuvelier – pallanuotista francese
 Hippolyte-Joseph Cuvelier – pittore francese
 Jehan le Cuvelier d'Arras – troviero associato alla cosiddetta "Scuola di Arras"